Аэропорты Милана:

 Мальпенса (аэропорт) (итал. Aeroporto di Milano-Malpensa, Aeroporto Città di Milano) (IATA: MXP, ICAO: LIMC), — крупнейший из трёх аэропортов Милана, Италия. Расположен в 45 км от центра Милана.
 Международный аэропорт Милан Линате имени Энрико Форланини (итал. Aeroporto di Milano-Linate) (IATA: LIN, ICAO: LIML) — один из трёх аэропортов Милана, Италия. Аэропорт обслуживает главным образом внутренние и короткие международные рейсы.
 Международный аэропорт Орио-аль-Серио имени Караваджо (итал. Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio) расположен в коммуне Орио-аль-Серио, в 3 км на юго-восток от центра Бергамо, в 45 км от центра Милана.